Nicola Petti (Rio Claro, 9 de maio de 1904 — Rio Claro, 31 de julho de 1984) foi um pintor e desenhista ítalo-brasileiro.

Ligações externas
Mais informações sobre o artista

Pintores de São Paulo (estado)
Naturais de Rio Claro (São Paulo)
Brasileiros de ascendência italiana
Desenhistas de São Paulo (estado)
Mortos em 1984